Верещака — блюдо украинской национальной кухни.

Украинская фамилия. Известные носители:
 Верещака, Александр Леонидович (род. 1965) — российский океанолог, член-корреспондент РАН.
 Верещака, Иван Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8920; 1 февраля 1852.
 Верещака, Осип Богуславович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5797; 1 декабря 1838.
 Верещака, Тамара Васильевна (род. 1939) — российский картограф, профессор МИИГАиК.
 Верещака, Фёдор Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5417; 6 декабря 1836.

См. также